Isabelle Delobel (Clermont-Ferrand, Franciaország, 1978. június 17. –) francia jégtáncos.

A jégen 1990 óta Olivier Schoenfelderrel alkot egy párt. Franciaországban, Lyonban él. Edzője Muriel Zazoui valamint Romain Haguenauer. Koreográfusa Frederic Veron, M.-F. Dubreuil és P. Lauzon. A jégtáncospár 2007-ben megnyerte az Európa-bajnokságot, 2008-ban pedig a világbajnokságot. Ikertestvére, Véronique Delobel szintén hosszú ideig versenyzett jégtáncosnőként. Isabelle 2009. június 27-én ment feleségül Ludovic Rouxhoz. Fiuk, Loïc október elsején született.

Eredményei

Jegyzetek

Források 

 Hivatalos weboldal
 ISU

Francia műkorcsolyázók
Francia olimpikonok
1978-ban született személyek
Francia nők
Élő személyek